Amerikai Egyesült Államok
 Belgrade (Maine)
 Belgrade (Minnesota)
 Belgrade (Missouri)
 Belgrade (Montana)
 Belgrade (Nebraska)
 Belgrade (Texas)
 Szerbia
 Belgrád